Чжань Хаоци́н (; ) — теннисистка, представляющая на соревнованиях Китайский Тайбэй; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2017); финалистка трёх турниров Большого шлема в миксте (Уимблдон-2014, Открытый чемпионат США-2017, -2019); победительница 19 турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Отца Хаоцин зовут Чжань Юаньлян (тренирует дочь), мать — Лю Сэчжэнь. Младшая сестра уроженки Тайбэя — Юнжань, которая также профессионально играет в теннис.

Хаоцин была приведена в теннис в три года отцом. Любимые покрытия — хард и грунт.

Спортивная карьера

2007—2015 

Чжань специализируется на играх в парном разряде. Первый парный титул ITF завоевала у себя на родине в 2007 году. Дебют на турнирах WTA-тура состоялся в сентябре 2008 года. За сезон 2011 года тайваньская спортсменка выиграла 4 парных трофея ITF, среди которых был один с призовым фондом в 75 000 долларов США. В 2012 году она в паре со своей старшей сестрой Латишей Чан дебютировала на турнирах серии Большого шлема, выступив в розыгрыше Открытого чемпионата Франции. В конце 2012 года совместно с французской теннисисткой Кристиной Младенович выиграла турнир младшей серии WTA 125 в Тайбэе. В том сезоне она вошла в Топ-100 парной классификации.

В начале 2013 года сёстры Чжань выиграли титул на турнире в Шэньчжэне. Для Хаоцин эта победа стала первой в карьере на основных турнирах WTA. Следующий трофей она завоевывает в мае на турнире в Оэйраше в альянсе с Младенович. В апреле 2014 года, выступив с Тимеей Бабош, выигрывает в Куала-Лумпуре, а в июне с сестрой Юнжань дебютный титул на турнире серии Премьер, проходившим в Истборне. На Уимблдонском турнире 2014 года в соревнованиях смешанных пар Чжань смогла выйти в финал, выступив в партнёрстве с белорусом Максимом Мирным. В шаге от титула Большого шлема их остановили Саманта Стосур и Ненад Зимонич. В ноябре того же года сестры Чжань выиграли титул серии WTA 125 в Тайбэе.

Сезон 2015 года у Хаоцин получился успешнее чем предыдущее. По ходу сезона она сыграла шесть финалов WTA и выиграла из них четыре раза. Первую победу она одерживает в феврале в Паттайе с сестрой Юнжань. В мае она побеждает на грунте в Нюрнберге, выступив на турнире с испанкой Анабель Мединой Гарригес. В августе сёстры Чжань одерживают победу на турнире серии Премьер 5, проходившим в Цинциннати. На Открытом чемпионате США сёстры вышли в четвертьфинал и для Хаоцин он стал дебютным на соревнованиях Большого шлема в женском парном разряде. В сентябре тайваньский дуэт взял трофей на турнире в Токио. Затем на турнире серии Премьер, проходившим также в Токио и на турнире серии Premier Mandatory в Пекине они смогли выйти в финал. По итогам своих выступлений сёстры Чжань смогли попасть на Финал тура WTA, где пройдя групповой этап, проиграли в полуфинале победительницам турнира Сане Мирзе и Мартине Хингис. В парном рейтинге по итогам 2015 года Хаоцин заняла 12-е место.

2016—2022 

На Австралийском чемпионате 2016 года сёстры Чжань дошли до четвертьфинала. В феврале они выиграли сразу два титула на турнире в Гаосюне и турнире серии Премьер 5 в Дохе. Таким образом Хаоцин завоевала свой 10-й парный титул за карьеру. На кортах Ролан Гаррос представительницы Тайваня также смогли выйти в четвертьфинал. В 2016 году она впервые входит в топ-10 парной классификации. Летом сёстры Чжань сыграли на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и прошли там до 1/4 финала. В октябре они выиграли титул на турнире в Гонконге. Второй год подряд Хаоцин завершила 12-й в парном рейтинге.

Начало сезона 2017 года Хаоцин провела в паре с сестрой Юнжань и выиграла с ней один титул на турнире на родине — в Тайбэе. Затем её сестра стала выступать в паре с Мартиной Хингис, а Хаоцин с разными партнёршами и в том числе с переодически с Юнжань. В июле Хаоцин в паре с Моникой Никулеску смогла выйти в финал Уимблдонского турнира. Никулеску и Хаоцин были разгромлены в сухую российской парой Елена Веснина и Екатерина Макарова. На Открытом чемпионате США удалось выйти в четвертьфинал в паре с Чжан Шуай. В миксте в дуэте с Майклом Винусом удалось выйти в финал, в котором они проиграли в решающем сете Мартине Хингис и Джейми Маррею. Осенью сестры Чжань сыграли вместе на турнире в Гонконге и выиграли титул.

В феврале 2018 года Хаоцин в партнёрстве с Ян Чжаосюань победила на Премьер-турнире в Дубае. На Открытом чемпионате Франции их дуэт остановился в шаге от выхода в финал, в 1/2 финала они проиграли японской паре Макото Ниномия и Эри Ходзуми. В 2019 году вновь воссоединилась пара с сестрой, которая стала выступать под именем Латиша Чан. На старте сезона они дважды дошли до финала и в одном из них (в Хобарте) взяли титул, который стал 15-м в карьере Хаоцин в женском парном разряде в основном туре. На Открытом чемпионате Австралии сёстры доиграли до четвертьфинала. В феврале они выиграли ещё один титул, став чемпионками турнира в Дохе. В июне на траве турнира в Истборне Латиша и Хаоцин выиграли третий в сезоне совместный титул. На Открытом чемпионате США Хаоцин второй раз в карьере вышла в финал в миксте в паре Майклом Винусом. Осенью с сестрой Латишей выиграла турнир в турнира в Осаке. В концовке сезона тайваньский дуэт сыграл на Итоговом турнире, однако проиграл все три матча в группе.

На Открытом чемпионате Австралии 2020 года Латиша и Хаоцин вышли в полуфинал. На Уимблдоне 2021 года они доиграли до четвертьфинала. В 2022 году началось постоянное сотрудничество с японкой Сюко Аоямой. В августе их пара вышла в финал Премьер-турнира в Сан-Хосе.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (35)

Победы (19) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (11)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (3)

Поражения (3) 
{| class="wikitable"
|-
|№
|Год
|Турнир
|Покрытие
|Партнёр
|Соперники в финале
|'Счёт
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1.
| 2014
| Уимблдон
| Трава
|  Максим Мирный
|  Саманта Стосур Ненад Зимонич
| 4-6 2-6
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 2.
| 2017
| Открытый чемпионат США
| Хард
|  Майкл Винус
|  Мартина Хингис Джейми Маррей
| 1-6 6-4 [8-10]
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 3.
| 2019
| Открытый чемпионат США (2)
| Хард
|  Майкл Винус
|  Бетани Маттек-Сандс Джейми Маррей
| 2-6 3-6
|-
|}

 История выступлений на турнирах По состоянию на 11 сентября 2022 годаДля того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.''

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Тайваня
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года